Johannes Albarda (1761-1838), drost, baljuw en vrederechter
Johannes Albarda (1825-1862), burgemeester